Selouane är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Nador och regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Selouane ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Selouane är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Jebel Ouichane,  meter över havet,  km nordväst om Selouane. Runt Selouane är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nador,  km norr om Selouane. Trakten runt Selouane består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)